Роговинка — название населённых пунктов в России:

 Роговинка — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Роговинка — деревня в Щигровском районе Курской области.